Il doppio del torneo di tennis Launceston Tennis International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ksenija Lykina e Emily Webley-Smith che hanno battuto in finale Allie Kiick e Erin Routliffe 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Erika Sema /  Sheng-Nan Sun (quarti di finale)
 Misa Eguchi /  Yurika Sema (quarti di finale)

 Ksenija Lykina /  Emily Webley-Smith (Campionesse)
 Jessica Moore /  Stephanie Vogt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Launceston Tennis International 2013